

Geografia
 Eliot – città della Contea di York, Maine (Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Eliot – variante del nome proprio di persona Elliott

Persone
 Edward Eliot, III conte di St. Germans (1798-1877) – diplomatico e politico britannico
 George Eliot (1819-1880) – scrittrice britannica
 Henry Eliot, V conte di St. Germans (1835-1911) – nobile britannico
 John Eliot (1604-1690) – missionario britannico
 John Eliot, VI conte di St. Germans (1890-1922) – nobile britannico
 Maurice Eliot (1862-1945) – pittore, incisore e illustratore francese
 Montague Eliot, VIII conte di St. Germans (1870-1960) – nobile britannico
 Thomas Stearns Eliot, conosciuto anche come T.S. Eliot (1888-1965) – poeta e drammaturgo statunitense naturalizzato britannico
 William Eliot, II conte di St. Germans (1767-1845) – diplomatico e politico inglese.

Videogiochi
 Eliot – personaggio della serie Dead or Alive

Pagine correlate
Elliot
Elliott